Юра́н — фамилия.

 Юран, Артём Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.
 Юран, Натан (1907—2002) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник и продюсер.
 Юран, Сергей Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист и тренер.

См. также